Shafik ist der Nachname von

 Doria Shafik, eine ägyptische Journalistin und Feministin
 Minouche Shafik, eine britisch-US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Viola Shafik, deutsch-ägyptische Filmtheoretikerin, Kuratorin und Filmemacherin